Argentina
Dipartimento di Rivadavia – dipartimento della provincia di Mendoza
Dipartimento di Rivadavia – dipartimento della provincia di Salta
Dipartimento di Rivadavia – dipartimento della provincia di San Juan
Dipartimento di Rivadavia – dipartimento della provincia di Santiago del Estero